

Maulde, village de l'entité (commune) de la ville belge de Tournai, située en Wallonie dans la province de Hainaut.



Toponyme 
 Maulde est une commune française, située dans le département du Nord.

Hydronyme 
 la Maulde est une rivière française, affluent de la Vienne

Patronyme 
 Emmanuel Gabriel de Maulde (1740-1806), général de brigade français.
 René de Maulde-La Clavière (1848-1902), historien et archiviste paléographe français.

Homonymie
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme